LeCroy kan som auktorsförkortning betyda:

 Mary LeCroy
 Sara E. LeCroy

Robotskapade auktorsförkortningar